De Berkenhorst (vakantiepark), vakantiepark in Kootwijkerzand
 De Berkenhorst (Baarn), landhuis in Baarn